Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Groton:

 USS Groton (PF-29), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
 USS Groton (PCE-900)
 USS Groton (SSN-694), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst von 1978 bis 1997

Groton